

Мединасели (Medinaceli) — род грандов Испании, который традиционно (до реформы землевладения в XIX веке) владел местечком Медина-Сели в Кастилии. По количеству принадлежащих ему титулов глава рода Мединасели может поспорить с главами домов Альба и Осуна. Помимо титула герцога Мединасели, старшему в роде принадлежат герцогские титулы Сегорбе, Алькала-де-лос-Гасулес, Ферия, Каминья, Сантистебан-дель-Пуэрто, Сьюдад-Реаль, Дения и Тарифа, а также множество титулов маркизов и графов.

До XVIII века графы и герцоги Мединасели происходили из побочной ветви французского дома де Фуа. Их родоначальником был незаконнорожденный сын Гастона Феба, Бернар де Фуа. В 1368 г. он сочетался браком с , наследницей кастильского дома де ла Серда. В силу великой знатности этого рода он сменил фамилию «де Фуа» на «де ла Серда» и по случаю брака был удостоен титула графа Медина-Сели.

Герцогский титул был пожалован королевой Изабеллой в 1479 году его прямому потомку, Луису де ла Серда, 5-му графу Мединасели (ум. 1501), зятю принца Карла Вианского — важнейшего претендента на корону Наварры. Первый герцог памятен главным образом поддержкой, которую он оказал Колумбу после его прибытия в Испанию. При восшествии на престол Карлос I утвердил главу дома Мединасели в достоинстве гранда Испании 1-го класса. Первые герцоги состояли в тесных родственных отношениях с  португальской королевской крови. Их усыпальницей служил монастырь Санта-Мария-де-Уэрта.

Наиболее заметный след в испанской истории оставили два герцога Мединасели: 
 , 8-й герцог (1637—1691) с 1680 г. возглавлял правительство короля Карла II в качестве его избранного фаворита (вали́до). После провала своих политических начинаний ушёл в отставку. Он значительно укрепил престиж рода и расширил фамильное состояние за счёт брака с  — наследницей герцогств Сегорбе, Кардона и Лерма.
 Сын предыдущего, , 9-й герцог (1660—1711) представлял испанские интересы при папском дворе, а в 1695—1702 гг. от имени короля управлял Неаполитанским королевством. Обладатель картинной галереи, жемчужиной которой были «Пряхи» Веласкеса. После восшествия на престол Филиппа V Бурбона назначен его первым министром, но вскоре уличён в измене и заточён в севильском алькасаре, где и умер. Потомства не оставил, так как его единственная дочь от брака с  умерла ещё при жизни родителей.

После смерти 9-го герцога его владения и титулы унаследовал сын его сестры — Николас Фернандес де Кордоба, герцог Ферия. От него происходят все последующие герцоги Мединасели. В течение XVII и XVIII века Мединасели много времени проводили в Неаполитанском королевстве, связав себя узами родства с ведущими фамилиями Италии — Колонна, Спинола, Пиньятелли. В XIX—XX веках их основной резиденцией становится ренессансный дворец Энрикесов в Севилье.

После Второй мировой войны с 1956 года во главе рода стояла Виктория Евгения Фернандес де Кордоба, 18-я герцогиня Мединасели, (1917—2013). В 1938 г. она вышла замуж за  из семьи маркизов Эсквивель (мэр Севильи в 1943—1947 гг.). Её три сына получили титулы герцогов ,  и Сегорбе, соответственно. Жена последнего — принцесса Мария Орлеанская и Бразильская, двоюродная сестра короля Хуана Карлоса (в 1-м браке за югославским кронпринцем Александром).

Виктория Евгения, последняя герцогиня из рода Кордоба, скончалась 18 августа 2013 года в возрасте 96 лет. Она решила передать титул герцога Мединасели наследникам своей старшей дочери , которая вышла замуж за немецкого принца . Благодаря этому распоряжению титул герцога Мединасели с 2013 г. носил её внук Марк фон Гогенлоэ (1962—2016). С 2016 года обладательницей титула является его дочь Виктория.

В России 
Младшая ветвь рода Мединасели (Медина-Чели) переселилась в 1711 г. в Бельгию. Яков Антонович Кастро де ла-Серда (Кастро-Лацерда; 1733—1800) — генерал от инфантерии, был принят в русскую службу из прусской в 1761 г., капитаном в Ревельский драгунский полк. По формулярному списку показан из «гишпанских вельмож 1-й степени». Служил впоследствии полковником в Полоцком пехотном полку, участвовал в 1788 г. в осаде и взятии крепости Очакова. В 1797 г. в чине генерал-лейтенанта назначен комендантом в Ревель и шефом тамошнего гарнизонного полка. Род был внесен во II часть родословной книги Подольской губернии. Его потомки по женской линии —

Предшественники и графы де Мединасели 
 Альфонсо X Кастильский, «Мудрый» (23 ноября 1221, Толедо — 4 апреля 1284, Севилья), король Кастилии (1252—1284). Женат на Виоланте де Арагон, дочери Хайме I, короля Арагона.
 Фернандо де ла Серда (23 октября 1255, Вальядолид — 25 июля 1275, Сьюдад-Реаль), инфант Кастильский, был старшим сыном короля Альфонсо X Кастильского и наследником кастильского престола до своей смерти в 1275 году. Он женился в Бургосе 30 ноября 1269 года на Бланке Французской (1253—1323), дочери короля Франции Людовика IX, и Маргариты Прованской.
 Альфонсо де ла Серда «Лишенный наследства» (1270, Вальядолид — 1333, Пьедраита, когда его отец умер, его дядя Санчо IV Кастильский забрал его права на корону Кастилии и Леона. Он женился на Матильде де Бриенн.
 Луис де ла Серда (1291 — 5 июля 1348, Ламотт-дю-Рон, Франция), 1-й граф Тальмон в 1328 году и Клермон, адмирал Франции (1340—1341), суверенный принц Счастливых островов (Канарские острова). Он впервые женился в Севилье в 1306 году на Леонор Перес де Гусман-и-Коронель, сеньоре Уэльва и Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, дочери Алонсо Переса де Гусмана «Эль Буэно» и Марии Альфонсо Коронель. Он заключил второй брак в 1346 году во Франции с Гиоте де Юзес, дочерью Роберта I, виконта Юзеса, и Гиоты де Поскьер.
 Изабель де ла Серда (ок. 1329, Севилья — 1389), сеньора Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, вышла замуж, во-первых, за Руем Пересом Понсе, сеньора де ла Пуэбла-де-Астуриас, от брака с которым не имела детей. Вторым браком 15 сентября 1370 года в Севилье вышла замуж за южнофранцузского дворянина Бернардо де Беарна, который получил в 1368 году от короля Энерике II Кастильского графство Мединасели. Он был внебрачным сыном (бастардом) Гастона III де Фуа-Беарна, графа Фуа и виконта Беарна.
 Гастон де Беарн (1371 — до 22 сентября 1404), 2-й граф Мединасели, женат на Менсии де Мендоса, дочери Педро Гонсалеса де Мендосы и Альдонсы Перес де Аяла. Ему наследовал его сын:
 Луис де ла Серда-и-Мендоса (ум. после 6 августа 1447), 3-й граф Мединасели. Первым браком женился сначала около 1410 года на Хуане Сармьенто, сеньоре Энсисо, а затем около 1446 года на Хуане де Лейва. Ему наследовал его сын от первого брака:
 Гастон де ла Серда-и-Сармьенто (ок. 1414 — 10 июня 1454), 4-й граф Мединасели. Он женился 25 ноября 1433 года на Леонор де ла Вега-и-Мендоса, сеньоре Когольюдо. Ему наследовал его старший сын:
 Луис де ла Серда-и-де-ла-Вега (1442 — 25 ноября 1501, Эсиха) — 5-й граф Мединасели (1454—1479), 1-й герцог Мединасели (1479—1501) и сеньор Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария.

Список герцогов Мединасели 

<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;"></div>

Примечания

См. также 
 Сеньория де Вильяфранка

Ссылки 
 Родословное древо герцогов Мединасели
 
 

 Duques de Medinaceli

Медина
Дворянские роды Испании
Дом Фуа-Каркассон
Дворянские роды по алфавиту
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные львы
Гербы с изображением крепости
Дворянские роды, на гербах которых изображены лилии